Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Simone Bolelli che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 3-0.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali (semifinali)
 Davide Sanguinetti (Campione)
 Wang Yeu-tzuoo (semifinali)
 Simone Bolelli (finale)

 Filip Prpic (primo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2006